Orlando A. Naranjo, (född 1951) är en Venezuelan astronom. Han är professor vid University of the Andes.

Minor Planet Center listar honom som O. A. Naranjo och som upptäckare av 38 asteroider.

Asteroid upptäckt av Orlando A. Naranjo

Se även 
Astronomiska upptäckter av Orlando A. Naranjo

Referenser 

Födda 1951
Venezuelanska astronomer
Män
Levande personer
Astronomer under 1900-talet